

Arte 

 MIC – in sigla, il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza

Astronomia 
 Mic – abbreviazione della costellazione del Microscopio

Chimica 
 MIC – isocianato di metile

Codici 
 MIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Crystal di Minneapolis (Stati Uniti d'America)
 mic – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua mi'kmaq
 MIC – codice ISO 3166-2:MX del Michoacán (Messico)

Musica 
 Mic – abbreviazione di microfono
 M.I.C – traccia bonus dell'album Everything Falls Apart (versione Everything Falls Apart and More) degli Hüsker Dü del 1983

Politica 

 MiC – abbreviazione del Ministero della cultura italiano

Religione 
 M.I.C. – Congregazione dei Chierici Mariani
 M.I.C. – Missionari dell'Immacolata Concezione
 M.I.C. – Missionarie dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
 M.I.C. – Suore Missionarie dell'Immacolata Concezione

Microbiologia 
 Minimal inhibitory concentration – concentrazione minima inibitoria
Microbiological Induced Corrosion – corrosione provocata da microrganismi

Altro 
 Mic – diminutivo di Michael, corrispondente al nome proprio italiano Michele
Many Integrated Core – tipo di architettura di alcuni processori impiegata da Intel